Kupang (Ambarawa), een bestuurslaag in Indonesië
 Kupang (Curah Dami), een bestuurslaag in Indonesië
 Kupang (Jabon), een bestuurslaag in Indonesië
 Kupang (Jetis), een bestuurslaag in Indonesië
 Kupang (Karangdowo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kupang (Pagar Gunung), een bestuurslaag in Indonesië
 Kupang (Pakem), een bestuurslaag in Indonesië
 Kupang (stadsgemeente), een stadsgemeente in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
 Kupang (regentschap), een regentschap in diezelfde provincie
 Kupang (Tebing Tinggi), een bestuurslaag in Indonesië